Elektrische geleidbaarheid
 Molaire geleidbaarheid
 Soortelijke geleidbaarheid
 Thermische geleidbaarheid